The Prize (Il premio) – romanzo di Irving Wallace del 1962
 The Prize (Intrigo a Stoccolma) – film del 1963 diretto da Mark Robson
 The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power (Il premio. L'epica corsa al petrolio, al potere e al denaro) – saggio di Daniel Yergin del 1991